Dongchuan bezeichnet:

 Dongchuan (东川区), Stadtbezirk von Kunming, Yunnan, Volksrepublik China
 Dongchuan (Menyuan) (东川镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Menyuan, Qinghai, Volksrepublik China
 Dongchuan (Xigu) (东川镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Xigu, Gansu, Volksrepublik China
 Dongchuan (Yao’an) (栋川镇), Großgemeinde im Kreis Yao’an, Yunnan, Volksrepublik China
 Dongchuan (Zhen’an) (东川镇), Großgemeinde im Kreis Zhen’an, Shaanxi, Volksrepublik China